Виленский учительский институт:

 Виленский учительский институт (еврейский) — открыт в Вильно (ныне Вильнюс) в 1873 году
 Виленский учительский институт (христианский)— открыт в Вильно в 1876 году. В 1914 году эвакуирован в Самару, где присоединён к Самарскому учительскому институту (ныне Поволжская государственная социально-гуманитарная академия).